Анато́лий Генна́дьевич Го́лышев () — российский хоккеист, нападающий, хват клюшки — левый. Игрок клуба КХЛ «Автомобилист» (Екатеринбург).

Клубная карьера 
Родился в Перми и там же начал заниматься хоккеем. Воспитанник «Молота» (тренеры — Д.Карташов, С.Карташов, В.Щелкунов) и екатеринбургского «Спартаковца» (тренеры — В.Щеглов, В.Тимощенков). На драфте КХЛ 2012 года выбран в 5-м раунде под 139-м номером клубом «Автомобилист». 

Сезон 2012/13 провёл в команде МХЛ «Авто». В первом же матче лиги, 2 сентября 2012 года против «Сибирских Снайперов», забил гол и сделал голевую передачу на Михаила Устьянцева.
Всего по итогам регулярного чемпионата форвард набрал 63 очка (23 шайбы и 40 голевых передач) в 54 сыгранных матчах. В плей-офф 2012/13 Голышев сыграл 8 матчей, забил 1 гол и сделал 6 голевых передач.

6 сентября 2013 года в матче с «Северсталью» дебютировал в Континентальной хоккейной лиге за «Автомобилист».
28 октября на 34-й минуте матча против «Нефтехимика» Голышев с передачи Фёдора Малыхина и Андре Дево забросил первую в карьере шайбу в КХЛ, а в третьем периоде той же встречи отдал голевой пас на Василия Стрельцова. 

После дебютного сезона в лиге форвард заключил с клубом трехлетний контракт, а в декабре 2015 года продлил соглашение на новых условиях еще на год – до конца сезона 2018/19. В апреле 2019 года подписал новый контракт на четыре года с опцией расторжения через два сезона в случае возможного отъезда в Северную Америку. И этой опцией он воспользовался в марте 2021 года, уехав в «Нью-Йорк Айлендерс». Однако в НХЛ ему сыграть так и не удалось, Голышев провел 15 игр в АХЛ и после этого расторг контракт с «Айлендерс» и вернулся в «Автомобилист».

В июле 2022 года заключил новое двухлетнее соглашение с клубом. После подписания контракта признался в интервью, что остался в команде для того, чтобы помочь ей выиграть Кубок Гагарина.

В КХЛ Голышев выступал только в одном клубе – «Автомобилисте». Лучший бомбардир клуба в эпоху КХЛ. На момент начала сезона 2022/23 на его счету 409 матчей за команду, в которых он забросил 110 шайб и сделал 112 результативных передач, набрав 222 очка.

В 2017 году принял участие в Матче звезд КХЛ.

Сборная России 

В сезоне 2012/13 выступал за юниорскую сборную России, в составе которой сыграл 4 матча и забил 1 гол на турнире  в Канаде. На молодёжном чемпионате мира 2015 стал серебряным призёром.

Статистика

Клубная карьера

Международная карьера 

29 сентября 2016 года принял участие в матче ВХЛ за команду «Спутник» против команды ХК «Саров», главным арбитром которого был его старший брат Антон.

Примечания 

Хоккеисты России
Хоккейные нападающие
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Авто»
Игроки ХК «Автомобилист»
Игроки ХК «Спутник» Нижний Тагил
Игроки ХК «Горняк» Учалы
Игроки «Бриджпорт Айлендерс»
Игроки сборной России по хоккею с шайбой